Tichon bzw. Tychon ist der Name folgender Geistlicher:
 Tychon der Wundertäter (5. Jh.), Heiliger, Bischof von Amathus, Zypern
 Tichon von Sadonsk (1724–1783), Heiliger der Russisch-Orthodoxen Kirche
 Tichon (Patriarch von Moskau) (1865–1925), Patriarch der Russisch-orthodoxen Kirche
 Tichon (Bischof, 1958) (* 1958), Bischof der Russisch-Orthodoxen Kirche
 Tichon Stepanow (1963–2010), Bischof der Eparchie von Archangelsk und Cholmogory
 Tichon (Bischof, 1967) (* 1967), Bischof der Russisch-Orthodoxen Kirche
 Tichon (Bischof, 1968) (1968–2011) Bischof der Eparchie von Krementschuk und Lubny

Tichon ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Tichon (* 1937), israelischer Politiker
 Iwan Tichon (* 1976), weißrussischer Leichtathlet, siehe Iwan Zichan
 Nir Tichon (* 1993), israelischer Eishockeyspieler

Tychon steht zudem für:
 Tychon (Kalender), eine Schaltwoche im Weltkalender, siehe Weltkalender #Varianten

Siehe auch:
 Tycho (Name)